Каташин — название населённых пунктов:

 Каташин — село в Новозыбковском районе Брянской области России.
 Каташин — село в Чечельницком районе Винницкой области Украины.